Sjors en Sjimmie, twee stripfiguren
Sjors van de Rebellenclub (film), een Nederlandse jeugdfilm uit 1955
Sjors, aanvankelijk Sjors van de Rebellenclub geheten, een voormalig stripblad